Трицентровий двоелектронний зв'язок 
 Трицентровий чотириелектронний зв'язок